Комсток:

Персоналии 
 Комсток, Джон (1849—1931) — американский энтомолог, арахнолог, профессор Корнеллского университета.
 Комсток, Уильям (1877—1949) — американский политик, 33-й губернатор Мичигана.
 Комсток, Кристофер (род. 1992) — американский диджей и музыкальный продюсер в жанре электронной музыки.

Вымышленные персонажи 
 Комсток, Эрл — персонаж романа Нила Стивенсона «Криптономикон».
 Комсток, Захари Хейл — персонаж игры Bioshock Infinite.

Топонимы 
 Комсток — город в округе Клей, штат Миннесота, США.
 Комсток — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Комсток — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.